Het WTA-tennistoernooi van Porto (officieel Porto Open) van 2001 vond plaats van 2 tot en met 8 april 2001 in de Portugese havenstad Porto. Het was de eerste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Het eerste reekshoofd, Arantxa Sánchez Vicario uit Spanje, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij haar als derde geplaatste land­genote en dubbel­spel­partner Magüi Serna in twee sets. Sánchez Vicario won hiermee haar 28e WTA-titel, de eerste van dat jaar. Zij won US$ 22.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Kristie Boogert verloor haar openingspartij. Ook haar landgenote Amanda Hopmans kon na haar eerste optreden huiswaarts keren.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het eerste reekshoofd, Arantxa Sánchez Vicario en Magüi Serna uit Spanje, kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het ongeplaatste Spaanse duo María José Martínez Sánchez en Anabel Medina Garrigues won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste koppel Alexandra Fusai en Rita Grande in drie sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun tweede gezamen­lijke titel. Noch Martínez Sánchez noch Medina Garrigues had daar­naast eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners.

De Nederlandse Amanda Hopmans speelde samen met Emmanuelle Gagliardi uit Zwitserland – zij bereikten de tweede ronde.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Porto 2001
Porto